Bombay High, ett oljefält i havet utanför den indiska staden Bombay. Här utvinns (2005) omkring 38% av all olja i Indien.

En oljeplattform i Bombay High totalförstördes 27 juli 2005 i en brand, sedan ett oljeborrningsfartyg kolliderat med plattformen. Minst 3 personer omkom.

Oljefält i Indien
Indiens näringsliv